Rothenkirchen ist der Name folgender Orte:

 Rothenkirchen (Burghaun), Ortsteil der Gemeinde Burghaun, Landkreis Fulda, Hessen
 Rothenkirchen (Pressig), Gemeindeteil des Marktes Pressig, Landkreis Kronach, Bayern
 Rothenkirchen (Rambin), Ortsteil der Gemeinde Rambin, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Rothenkirchen (Steinberg), Ortsteil der Gemeinde Steinberg, Vogtlandkreis, Sachsen

 Burg Rothenkirchen, Burgrest in Rothenkirchen, Landkreis Kronach, Bayern
 Kloster Rothenkirchen, ehemaliges Kloster in Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Rodenkirchen
 Rote Kirche
 Rotenkirchen
 Rothkirchen
 Rothkirch (Begriffsklärung)